Continental FM (também conhecida como Rede Aleluia Florianópolis) é uma estação de rádio brasileira concessionada em São José, porém sediada em Florianópolis, respectivamente cidade e capital do estado de Santa Catarina. Opera na frequência 99.3 MHz FM e é uma emissora própria da Rede Aleluia.

A Rádio Continental 99,3 FM pertence à Rede Aleluia, do conglomerado de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Foi ao ar pela primeira vez no dia 26 de agosto de 1986, como Rádio Cidade FM, filiada a Rede Cidade de SP, com uma programação totalmente jovem. Posteriormente foi adquirida pela Igreja Universal do Bispo Macedo. Atualmente com uma potência de 10 kW, é direcionada basicamente para estudos bíblicos, testemunhos de fiéis e irradiação de música gospel. Das seis da manhã às 20 horas, a programação é nacional, com geração de São Paulo. Das 20 horas às seis da manhã, a programação é local, sob a direção de bispos e pastores da igreja. Nascida em 1995, a Rede Aleluia, intitulada a Rede da Família, possui 64 emissoras, entre AMs e FMs. Na região sul do país existem sete emissoras. Juntamente com a Rede Aleluia, a igreja do Bispo Edir Macedo possui a Rede Record de Rádios, assim como outras estações.

Ver também 
 Rede Aleluia
 Igreja Universal do Reino de Deus

Ligações externas 
 

Rede Aleluia
Continental FM (Florianópolis)
Estações de rádio fundadas em 1986
Fundações em Santa Catarina em 1986